Борисова Ірина Анатоліївна:

 Борисова Ірина Анатоліївна ( 1995) — казахська борчиня вільного стилю, призерка чемпіонатів Азії.
 Борисова Ірина Анатоліївна ( 1952) — українська і американська театральна художниця та аніматорка. Дружина майстра спецефектів, лауреата технічного «Оскара» за фільм «Хижак» (Predator, 1987) Євгена Мамута.